Die Abkürzung BMGF bezeichnet:
 das österreichische Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
 das ehemalige Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, siehe Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen
 die private Bill & Melinda Gates Foundation

BMGF